Christoph Unterberger (1732-1798),  peintre autrichien actif à Rome
 David Unterberger (1988-), sauteur à ski autrichien
 Franz Richard Unterberger (1837-1902), peintre paysagiste tyrolien
 Franz Sebald Unterberger (1706-1776), peintre autrichien
 Ignaz Unterberger (1748-1797), artiste peintre et graveur italien et autrichien
 Michelangelo Unterberger (1695-1758), peintre autrichien
 Paul Unterberger (1842-1921), général et gouverneur russe, de famille originaire d'Autriche.